Park City Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Park City Historic District (Michigan), ID-Nr. 83003739
 Park City Historic District (Tennessee), ID-Nr. 90001578